Monistrol è il nome di alcuni comuni:

Francia
Monistrol-d'Allier – Alta Loira
Monistrol-sur-Loire – Alta Loira

Spagna
Monistrol de Calders – provincia di Barcellona
Monistrol de Montserrat – provincia di Barcellona